Флаг Красногварде́йского района — официальный символ Красногвардейского муниципального района Оренбургской области Российской Федерации.

 Красногвардейский район был образован в 1967 году, но земли, занимаемые районом, активно начали заселяться с 30-х годов XVIII века. Основным занятием переселенцев было хлебопашество, которое не потеряло своего значения и в настоящее время. Это символически отражено на флаге района хлебным снопом, что сохраняет историческую преемственность заселения территории современного Красногвардейского района и его последующего развития.  Красный цвет холмов, на которых расположен хлебный сноп, аллегорически передаёт название района. В данном случае прилагательное «красный» символизирует красоту здешних мест (сравните, «прекрасный» — очень красивый).  Узкая голубая лента — символизирует реку Ток, пересекающую район с востока на запад.  Чёрный орёл, парящий в белом выжженном небе (на флаге — белые полосы) — символ всей фауны Оренбуржья. Символика орла многозначна. Подобно льву в животном мире орёл является царём в пернатом мире и олицетворяет мощь, зоркость, быстроту, терпение, силу.  Красный цвет символизирует труд, жизнеутверждающую силу, мужество, праздник, красоту.  Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.  Жёлтый цвет (золото) символизирует богатство, справедливость, уважение, великодушие.  Чёрный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность

Примечания 

Флаги с изображением орла
Флаги с изображением снопа